Eurasia Daily может означать:

 Eurasia Daily Monitor — американская ежедневная газета, выпускающаяся с 2004 года.
 EurAsia Daily (EADaily) — российское информационное издание, основанное в 2015 году.